Чемпионат СССР 1965 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 116 клубов в шести зонах РСФСР определили участников полуфиналов (в этих турнирах также участвовали и клубы Союзных республик, которые определили участников своего финала), 49 клубов в трёх зонах УССР определили участников финальных турниров;
 на втором этапе участники полуфиналов РСФСР определили участников финала РСФСР, клубы УССР в финальных турнирах определили распределение мест, а участники финалов РСФСР и Союзных Республик определили победителей.

Зональный этап

1 зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — ленинградский «Автомобилист» и калининградская «Балтика» — вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик — клайпедский «Гранитас» — вышел в финал Союзных республик.

2 зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — рязанский «Спартак» и казанский «Рубин» — вышли в полуфиналы РСФСР, а пермская «Звезда» получила прямую путёвку во вторую группу класса «А».

3 зона РСФСР

4 зона РСФСР

5 зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — омский «Иртыш» и уфимский «Строитель» — вышли в полуфиналы РСФСР. Три лучших клуба Союзных республик — ферганский «Нефтяник», ленинабадский «Памир» и джамбульский «Металлист» — вышли в полуфиналы Союзных республик.

6 зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — владивостокский «Луч» и томское «Торпедо» — вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик — усть-каменогорский «Восток» — вышел в полуфинал Союзных республик. Три клуба — барнаульский «Темп», хабаровский СКА и кемеровский «Химик» — получили прямые путёвки во вторую группу класса «А».

1-я зона УССР

2-я зона УССР

3-я зона УССР

Финальный этап

Союзные республики

Полуфинал I 
Проходил в Баку.

Полуфинал II 
Проходил в Кировабаде.

Финал

Матч за 1-е место 

«Динамо» Кировабад победило по жребию.

РСФСР

Полуфинал I 
Проходил в Калининграде.

Полуфинал II 
Проходил в Саратове.

Полуфинал III 
Проходил в Армавире.

Полуфинал IV 
Проходил в Нальчике.

Финал 

Проходил в Нальчике.

УССР

За 1 — 6 места

За 7 — 12 места

За 13 — 18 места

За 19 — 24 места

За 25 — 30 места

За 31 — 36 места

За 37 — 42 места

За 43 — 45 места

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1965
1965